Der er flere regenter med navnet Frederik 2. Se:

 Frederik 2. (Tysk-romerske rige) (1194-1250) - Tysk-romersk kejser 1220-1250
 Frederik 2. af Sachsen (1412-1464) - kurfyrste af Sachsen 1428-1464
 Frederik 2. (1534-1588) - konge af Danmark-Norge 1559-1588
 Frederik 2. af Slesvig-Holsten-Gottorp (1568-1587) - hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1586-1587
 Frederik 2. af Preussen (1712-1786) - konge af Preussen 1740-1786
 Frederik 2. af Mecklenburg-Schwerin (1717-1785) - hertug af Mecklenburg-Schwerin 1756-1785
 Frederik 2. af Hessen-Kassel (1720-1785) - landgreve af Hessen-Kassel 1760–1785
 Frederik 2. Eugen af Württemberg (1732-1797) - hertug af Württemberg 1795-1797
 Frederik 2. (1856-1918) - hertug af Anhalt 1904-1918
 Frederik 2. af Baden (1857-1928) - storhertug af Baden 1907-1918.
 Frederik 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1891-1965) - titulær hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg 1934-1965

Se også 
Frederik 2.s bordhimmel